Кандик (Kandik) — князь (каган) псевдоаварских племён, проживавших на территории современной Украины, между 554 и 559 годами.

Также был князем восточных гунно-болгар, которых он завоевал, и которые также были известны как кутригуры.

Он вывел свой народ из-под власти центральноазиатских гёктюрков и подошёл к владениям князя Сародия (на территории современной Украины), где стал союзником с Византией в 557 году. Аланский князь Сародиус выступал на дипломатических переговорах, как посредник между псевдоаварскими кочевниками во главе с каганом Кандиком и византийским императором Юстинианом I в 557 г. Дипломатическая помощь Сародиуса способствовала соглашению между тюрками и императором Маврикием в 598 году, чтобы поддержать правителя племени утигуров Сандила.

После него в 559 году взошёл на престол болгарский хан Заберхан.

Источники 
 Гюзелев, Васил (1979). The proto-Bulgarians: pre-history of Asparouhian Bulgaria . University of Michigan: Sofia Press. pp. 76.

Умершие в 559 году
Правители гуннов
Цари Болгарии
Умершие в 562 году